Silvia del Rosario Maturana Aguirre es un personaje ficticio, interpretado por Mónica Carrasco, de la serie chilena Los Venegas de Televisión Nacional de Chile.

Información del personaje 
Nació en Santiago de Chile en el año 1962, segunda hija de Atilio Maturana e Hilda Aguirre. Su padre fue un trabajador de la municipalidad de la comuna de La Florida hasta el día de su muerte, luego conoció a Guillermo Venegas después se casaron y fruto de esta relación tuvieron dos hijos llamados Guillermo Venegas Jr. y Paola Venegas.

Véase también 
 Los Venegas

Personajes de Los Venegas